Numele de familie Baconski este asociat cu mai mulți intelectuali români, membri ai unei familii originare din Basarabia. 

  Baconsky, A. E. (1925 - 1977), poet, eseist și traducător român. 
  Baconski, Eftimie, preot basarabean, tatăl lui A. E. Baconski și al lui Leon Baconski. 
  Baconski, Leon,  critic literar, fratele lui A. E. Baconski și fiul lui Eftimie Baconski. 
  Baconski, Liuba, soția lui Eftimie Baconski, mama lui A. E. Baconski și a lui Leon Baconski. 
  Baconschi, Teodor, publicist și diplomat, fiul lui A. E. Baconsky.

Vezi și 
 

Nume de familie românești
Nume de familie slave